Ел Датилар има више значења:

 Ел Датилар (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Датилар (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику